Xavier Maria Feyaerts  (Bonheiden, 13 maart 1988) is een Belgisch golfspeler.

Levensloop 
Feyaerts kwam al jong in aanraking met golf op de Winge Golf & Country Club, waar zijn ouders lid waren. Op 7-jarige leeftijd werd hij zelf actief. Later ging hij naar de Topsportschool, waar hij bevriend raakte met Kevin Hesbois. Beiden speelden veel juniorwedstrijden. Feyaerts was een jaargenoot (2006) van Pierre-Alexis Rolland op de Lamar-universiteit en speelde ook collegegolf voor de Cardinals. Hij werd uitgeroepen tot 'Southland Conference Freshman of the Year'.

Teams 
 European Amateur Team Championship: 2009 (in Vilamoura, o.a. met Kevin Hesbois)

Belgisch golfer